Exoteleia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hans Daniel Johan Wallengren 1881. Exoteleia ingår i familjen stävmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stävmalar
Exoteleia